Cilj (filozofija)
Ciljevi (školstvo), krajnja nakana određene nastavne jedinice
Ciljevi (ekonomija), krajnje točke prema kojima su usmjerene aktivnosti managementa
Vojni cilj